Aksaray, törökországi tartomány
 Aksaray, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Aksaray, az azonos nevű török tartomány székhelye
 Aksaray, Isztambul Fatih kerületének egyik része